Ман Асаад (,  20 листопада 1992) — сирійський важкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року.

Результати

Примітки

Посилання 
 Ман Асаад  на сайті IWF

сирійські важкоатлети
сирійські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020